Permyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Permyrtjärnarna, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Permyrtjärnarna, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn